Töpfer, Toepfer, Töpffer ou Toepffer peut faire référence à :

Patronyme
 Alfred Toepfer (1894-1993), entrepreneur allemand qui a créé et donné son nom à :
 la fondation Alfred Toepfer, fondation allemande pour la promotion de l'unification européenne ;
 Benedikt Töpfer, ou Benedictus Figulus en latin, (né en 1597 - mort entre 1617 et 1630), alchimiste allemand ;
 Klaus Töpfer (né en 1938), homme politique allemand ;
 Rodolphe Töpffer (1799-1846), auteur de bande dessinée, pédagogue, écrivain et politicien suisse ;
 Wolfgang Töpffer, dit Wolfgang Figulus en latin, (vers 1525-1589), compositeur, théoricien de la musique et Thomaskantor allemand ;
 Wolfgang Adam Toepffer (1766-1847), peintre suisse, père de Rodolphe Töpffer ;
 Adèle Töpffer (1827-19107), miniaturiste suisse, fille de Rodolphe Töpffer ;

Toponyme
 le Töpfer, sommet des monts de Zittau, qui culmine à 582 m, dans la Saxe, en Allemagne.

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand